De Golf Cup of Nations 1996 was de 13e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Oman van 15 oktober tot 28 november 1996. Koeweit won het toernooi voor de achtste keer.

Geplaatste teams

Speellocatie

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1996
Voetbal in Oman
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Oman